Nair se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 N.Chandrasekharan Nair
 Velukutty Jayachandran Nair